Speicher peut faire référence à :

Toponyme 

 Speicher, ville de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Speicher, commune du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, Suisse.

Patronyme 

 Georges Speicher (1907-1978), coureur cycliste français ;
 Marc Speicher (1984-), homme politique allemand ;
 Roland Speicher (1960-), mathématicien allemand.

Homonymie de toponyme